DSB MV steht für folgende Lokomotivbaureihen der Dänischen Staatsbahnen:

 DSB MV (I), Diesellokomotiven von Frichs (1929)
 DSB MV (II), Umbauvariante der DSB MY (II), siehe DSB MY (II) #DSB MV (II) (1968)